

Musica 
 What Now – traccia dell'album You Can't See Me di John Cena del 2005
 What Now? – album di Kenny Wheeler del 2005
 What Now – singolo di Rihanna del 2013, dall'album Unapologetic

Televisione 
 What Now – programma televisivo neozelandese